Саньєра (Senyera):
 Саньєра (прапор)
 Сеньєра (Валенсія)